Tunku Abdul Rahman (1903-1990), de premier van Maleisië tussen 1957 en 1970, ook wel Vader van Maleisië genoemd
 Tuanku Abdul Rahman, oorspronkelijk Tunku Abdul Rahman genaamd, van  (1895-1960) was hij de eerste koning van Maleisië